Jodlbauer steht für:

 Villa Jodlbauer, vornehme Villa von 1864 in München-Sendling, 1965 abgebrochen. 

Jodlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jodlbauer (1871–1945), deutscher Mediziner, Pharmakologe und Toxikologe
 Herbert Jodlbauer (* 1965), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Matthäus von Jodlbauer (1829–1890), deutscher Landwirtschafts- und Versicherungsfachmann